Кристин Сью Роуз (), родилась 31 января 1951 года в , штат Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Окончила Стэнфордский университет. Самые известные её роли — Анджела Петрелли в фантастическом сериале «Герои» и Клэр Прайс в сериале «Зачарованные». На сегодняшний день на счету Кристин более 100 ролей в кино и на телевидении.

Фильмография 
 1977 — The Trial of Lee Harvey Oswald — Джеки Кеннеди

1980-е годы 
 1984 — Кейт и Элли / Kate & Allie — Рози
 1985 — Love, Long Distance — Сибил Сильвер
 1985 — Спенсер / Spenser: For Hire
 1986 — Земля отцов / Fatherland — Люси Бернштейн
 1987 — Мэтлок / Matlock — Лэси Св. Джон
 1987 — Иштар / Ishtar — Сири Дарма
 1987 — CBS Summer Playhouse — Рэйлин
 1988 — Моя сестра Сэм / My Sister Sam — Филлис
 1988 — Terrorist on Trial: The United States vs. Salim Ajami — женщина из Министерства юстиции
 1988 — Детективное агентство «Лунный свет» / Moonlighting — Лора Бакстер
 1988 — Суд в Берлине / Judgment in Berlin — Марша Стерн
 1988 — Just the Ten of Us — Кейт Диби
 1988 — Сент-Элсвер / St. Elsewhere
 1988 — Дорогой Джон / Dear John — Клаудия
 1988—1989 — ТВ 101 / TV 101 — Мэри Элис Пиви
 1988—1993 — Закон Лос-Анджелеса / L.A. Law — Гэй Халлоран, адвокат сына Нэта
 1989 — Она написала убийство / Murder, She Wrote — мисс Хэйс
 1989 — Вэлери / Valerie — Рита Трегер
 1989 — Ньюхарт / Newhart — Дебби
 1990 — Мерфи Браун / Murphy Brown — Бэт
 1990 — Жизнь продолжается / Life Goes On — Миссис Догерти
 1990 — Горящие мосты / Burning Bridges — Глория
 1990 — Человек, который смотрит / Extreme Close-Up — миссис Гарфилд
 1990—1991 — Феррис Бьюлер / Ferris Bueller — Барбара Бьюлер

1990-е годы 
 1991 — Чудесные годы / The Wonder Years — доктор Ферлинджер
 1991 — Дядюшка Бак / Uncle Buck — Гвен
 1991 — В самый первый раз / For the Very First Time — мисс Аллен
 1991 — Passion — Вероника Эндрюс
 1991 — CBS Schoolbreak Special — Мэрилин Миллер
 1991 — Проблемы роста / Growing Pains — Люси Шнайдер
 1991 — Гражданские войны / Civil Wars
 1991 — Только любовь / Anything But Love
 1991 — Ночной суд / Night Court — доктор Викс
 1992 — Just My Imagination — Бренда Сандс
 1992—1996 — Застава фехтовальщиков / Picket Fences — Лидия Брок
 1993 — The Elvira Show — Линдси
 1993 — Полет вслепую / Flying Blind — Эллен Бараш
 1993 — Звездный путь: Следующее поколение / Star Trek: The Next Generation — Ги’рал
 1993 — Almost Home — директор
 1993 — Няня / The Nanny — доктор Вурт
 1993—1996 — Грейс в огне / Grace Under Fire — Барбара Нортон
 1994 — Агентство моделей / Models Inc. — доктор Таунсенд
 1994 — Пустое гнездо / Empty Nest — Нэн
 1994 — The Boys Are Back — Дина
 1994—1997 — Эллен / Ellen — Сьюзан, Эмили
 1996 — Надежда Чикаго / Chicago Hope — Джуди Бекман
 1996 — The Jeff Foxworthy Show — Кэтрин Блосир
 1996 — For the Future: The Irvine Fertility Scandal — Рина Манелли
 1996 — Детектив Нэш Бриджес / Nash Bridges — сержант
 1997 — The Jamie Foxx Show — Марша Дарден
 1997 — Men Behaving Badly — Дороти
 1997 — Самоубийца / The Last Time I Committed Suicide — миссис Гринавей
 1997 — Нас пятеро / Party of Five — Дженни Сэлби
 1997 — Крэкер / Cracker — миссис Ланг
 1997 — Джордж и Лео / George & Leo — Ронни
 1997 — Элли МакБил / Ally McBeal — Марси Хатфилд
 1997 — 413 Hope St. — миссис Джефферсон
 1997—1998 — Clueless — миссис Мьюнфорд
 1998 — Сабрина — маленькая ведьма / Sabrina, the Teenage Witch — миссис Чесслер
 1998 — Скорая помощь / ER — миссис Мартинес
 1998 — C-16: ФБР / C-16: FBI — Лесли Дрейфусс
 1998 — Добыча / Prey — Сандра Кук
 1998 — Бадди Фаро / Buddy Faro
 1998 — Дарма и Грег / Dharma & Greg
 1998 — Король Квинса / The King of Queens — Хелен
 1999 — Беверли-Хиллз 90210 / Beverly Hills, 90210 — судья Мэри Эддисон
 1999 — Зои, Дункан, Джек и Джейн / Joe, Duncan, Jack & Jane — Лиллиан Готтлиб, мать Джонни
 1999 — It’s Like, You Know… — Зои
 1999 — Зачарованные / Charmed — Клэр Прайс
 1999 — Дорогая, я уменьшил детей / Honey, I Shrunk the Kids, TV Show — мадам Кюри
 1999—2000 — Провиденс / Providence — Синтия Блэйк
 2000 — Диагноз: убийство / Diagnosis Murder — Сара Принс
 2000 — Дни нашей жизни / Days of Our Lives — Доун Ларсон
 2000 — Bull — миссис Спенсер
 2000 — The Lost Child — Элайн
 2000 — Чего хотят женщины / What Women Want — Слоана, Кёртис Атторни

2000-е годы 
 2001 — Клиент всегда мертв / Six Feet Under — Ханна
 2001 — Агентство / The Agency — Маргарет Каллан
 2001 — Малкольм в центре внимания / Malcolm in the Middle — миссис Демарко
 2001 — Филадельфия / Philly — доктор Эллен Ковелл
 2001—2003 — Девочки Гилмор / Gilmore Girls — Франсин Хейден
 2002 — Any Day Now — Барбара Хоффман
 2002 — Жизнь с Бонни / Life with Bonnie — Шелли
 2002 — Практика / The Practice — Бернис Уайт
 2002 — Клиника Сан-Франциско / Presidio Med
 2002—2004 — Друзья / Friends — Битси Ханниган
 2003 — Седьмое небо / 7th Heaven — миссис Иглитц
 2003 — The Lyon’s Den — мисс Коннингем
 2003 — 2,5 человека / Two and a Half Men — Леноур
 2004 — Морская полиция: Спецотдел / Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service — Пэт Стоун
 2004 — C.S.I.: Место преступления / CSI: Crime Scene Investigation — бабушка Джилес
 2004 — Без следа / Without a Trace — Ирен Шо
 2005 — Enough About Me — Рут
 2005 — Пойди, разберись / Go Figure — Наташа Гоберман
 2005 — Миссис Харрис / Mrs. Harris — Сюзанна
 2005 — Юристы Бостона / Boston Legal — Мередит Уотерс
 2005 — Лёд в сердце / Go figure — Наташа Гоберман (тренер)
 2006 — Cook-Off! — Виктория Догерти
 2006 — Расследование Джордан / Crossing Jordan — доктор Вассерман
 2006 — Главнокомандующий / Commander in Chief — Элис Марлоу
 2006 — Большая любовь / Big Love — Эвелин Линтон
 2006 — Lovespring International — Элис
 2006 — Спасение / Saved — Аманда Алден
 2006 — Как я встретил вашу маму / How I Met Your Mother — Вирджиния Мосби
 2006—2009 — Герои / Heroes — Анджела Петрелли
 2007 — State of Mind — Розалинда Уоррен
 2008 — Герои: Почтальон / Heroes: Going Postal — Анджела Петрелли
 2008 — Shades of Ray — миссис Халик
 2008 — Float — Памела Фултон
 2008—2009 — Герои: Рекрут / Heroes: The Recruit — Анджела Петрелли
 2009 — Обещать — не значит жениться / He’s Just Not That Into You — Велти Диворси (в титрах не указана)
 2009 — Take Me Home — Лайннетт

Примечания

Ссылки 
 Interview with Cristine Rose at CBR.com
 Interview with Cristine Rose at SFX Collection
 Interview with Cristine Rose at TVGuide.com
 Audio interview with Cristine Rose at MrMedia.com

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы театра США